Alexandre el gramàtic (en grec Ἀλέξανδρος) va ser un gramàtic i escriptor grec nascut a Kotyaion que va viure al .

Se'l menciona entre els instructors d'un emperador romà del grups dels antonins, probablement Marc Aureli. Va ser també preceptor del retòric Publi Eli Aristides, que va conservar un discurs, λόγος ἐπιτάφιος, pronunciat per Alexandre.

Referències 

Gramàtics de l'antiga Grècia
Persones de Kütahya
Morts a Roma
Lingüistes asiàtics
Escriptors turcs